est un nom de famille d'origine japonaise. Il serait le  nom le plus porté au Japon.

Patronyme 

 Karyn Kusama est une scénariste et réalisatrice américaine ;
  est une artiste contemporaine japonaise.

Notes et références 

Patronyme japonais